Los arqueocetos (Archaeoceti*, gr. "cetáceos arcaicos") son un parvorden parafilético de cetáceos del cual evolucionaron los cetáceos modernos. Los miembros más antiguos de este grupo, como Pakicetus, tenían cuatro patas y eran animales terrestres. Aparecieron a comienzos del Eoceno hace 50 millones de años.

Características 

Basándose en características de los dientes, se creyó que los cetáceos evolucionaron a partir de los mesoniquios (orden extinto de mamíferos ungulados carnívoros). No obstante, estudios recientes basados en datos moleculares y morfología no dental han mostrado que las primeras ballenas evolucionaron a partir de artiodáctilos primitivos (probablemente tengan un antepasado común lejano con la familia Hippopotamidae, que incluye los actuales hipopótamos). 

La mayoría de los arqueocetos tenían patas posteriores, a diferencia de los cetáceos actuales. Los primeros arqueocetos fueron seguramente animales completamente terrestres. A lo largo del Eoceno se hicieron menos terrestres y más acuáticos, y al final de dicho período los últimos arqueocetos (Basilosauridae) dieron origen a los cetáceos modernos. 

Algunas similitudes anatómicas que comparten los arqueocetos con los artiodáctilos es la morfología de los molares posteriores y el anillo óseo en el hueso temporal (bulla) y el involucro, una característica del cráneo que anteriormente se asociaba solo con los artiodáctilos, así como la construcción especial del astrágalo (hueso del tobillo) con una superficie articular de doble rodillo, que se pensaba que era exclusiva de los artiodáctilos pero se encontraba en los arqueocetos y en los cetáceos transicionales. Los mesoniquidos, otro tipo de ungulados no mostraron éstas similitudes anatómicas y por tanto se concluyó que no eran ancestros directos de los cetáceos.  

Los arqueocetos sobrevivieron a la extinción en masa del Eoceno-Oligoceno, pero sufrieron una gran pérdida de géneros. En el Oligoceno eran, pues, menos abundantes que en el Eoceno; los últimos arqueocetos (Basilosauridae) se extinguieron en el Mioceno, seguramente por la competencia con los Odontoceti y las nuevas especies de tiburones que aparecieron en esta época, como el Megalodon. Otra explicación a su extinción podría hallarse en el cambio climático ocurrido durante el Mioceno, cuando los océanos se enfriaron notablemente. Tal vez fue una combinación de los dos factores (competencia y clima) lo que llevó a la extinción a los arqueocetos.

Taxonomía 
Los arqueocetos incluyen las siguiente familias y géneros:

Parvorden Archaeoceti
 Familia Pakicetidae
Pakicetus 
Nalacetus
Ichthyolestes
 Familia Ambulocetidae
Ambulocetus
Gandakasia
Himalayacetus 
 Familia Remingtonocetidae
Andrewsiphius 
Attockicetus
Dalanistes
Kutchicetus
Remingtonocetus
 Familia Protocetidae
Artiocetus
Rodhocetus
Takracetus
Eocetus
Pappocetus
Quisracetus
Gaviacetus
Babiacetus
Indocetus
Protocetus
Georgiacetus
Pontobasilus
Platyosphys
Microzeuglodon
Kekenodon
Pachycetus
Maiacetus
 Familia Basilosauridae
 Subfamilia Basilosaurinae
Prozeuglodon
Basiloterus
Basilosaurus
 Subfamilia Dorudontinae
Dorudon
Ancalecetus
Zygorhiza
Pontogeneus
SaghacetusChrysocetusCynthiacetus Filogenia 

 Referencias 

 Véase también 
 Cetacea
 Evolución de los cetáceos
 Raoellidae
 Whippomorpha
 Anthracotheriidae
 Hippopotamidae
 Artiodactyla
 Cetartiodactyla

 Enlaces externos 
 (Encuentran el espécimen de ballena más antiguo en la Antártida)''
 Archaeoceti